Slovo Kočkopes může mít více významů, obecně jde o výraz užívaný pro cokoliv protichůdného, něco co nejde dát dohromady, jeho synonymem je splácanina.

 Kočkopes (seriál) (CatDog) – americký animovaný televizní seriál, jehož hlavním hrdinou je chimérické stvoření se dvěma hlavami a dvěma protichůdnými charaktery
 Kočkopes Kvído – kniha od Miloše Kratochvíla
 Ragdoll – rasa koček, u kterých se uvádí že se charakterem podobají spíše psům
 vlakotramvaj – hybridní tramvaj